Чернецький — українське прізвище. Відомі носії:
 Колінько Александрс (нар. 1975) — латвійський футболіст та тренер.
 Колінько Павло Каленикович (1903—1953) — український радянський партійний діяч
 Колінько Прокопій Ємельянович (1898—1978) — радянський діяч сільського господарства. Герой Соціалістичної Праці. 

Українські прізвища